Зав'ялова Дарія Анатоліївна (1959) — українська художниця театру і декоративного текстилю
 Зав'ялова Олександра Семенівна (1936—2016) — радянська, російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії

 Зав'ялова — присілок, Шадрінський район, Курганська область, Росія

Див. також 
 Зав'ялов
 Зав'ялово

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ